Matuku steht für:

 Matuku (Fidschi), Insel des Lau-Archipels, Fidschi
 Matuku (Tonga), Insel des Haʻapai-Archipels, Tonga